Williamsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Williamsville (Delaware)
 Williamsville (Illinois)
 Williamsville (Massachusetts)
 Williamsville (Michigan)
 Williamsville (Mississippi)
 Williamsville (Missouri)
 Williamsville (New York)
 Williamsville (Pennsylvania)
 Williamsville (Vermont)
 Williamsville (Virginia)

außerhalb der Vereinigten Staaten:
 Williamsville in Erding (Deutschland)
 Williamsville (Irland)
 Williamsville (Trinidad und Tobago)
 Williamsville (Cote D'Ivoire)
 Williamsville (Freistaat)